Okręty US Navy o nazwie USS "Kentucky", pochodzącej od stanu Kentucky:

 Pierwszy "Kentucky" (BB-6) był pancernikiem typu Kearsarge. Wziął udział w rejsie Great White Fleet. Był w służbie w latach 1900-1920.
 Drugi "Kentucky" (BB-66) miał być pancernikiem typu Iowa. Budowę przerwano w 1947.
 Trzeci "Kentucky" (SSBN-737) jest okrętem podwodnym typu Ohio. Wszedł do służby w 1990 i nadal w niej pozostaje (stan na 2008 rok).

Kentucky